Серия A 2000/2001 — 69-й сезон чемпионата Италии по футболу. Первые матчи прошли 30 сентября 2000 года, последние — 17 июня 2001 года. «Рома» 3 раз за свою историю завоевала титул чемпиона, это было её первое чемпионство с сезона 1982/83.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2000/2001
Футбол в Италии в 2000 году
Футбол в Италии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001